Кали́нівка () — село в Україні, у Приазовському районі Запорізької області. Населення становить 79 осіб. Орган місцевого самоврядування - Розівська сільська рада.

Географія 
Село Калинівка знаходиться біля витоків річки Апанли, на відстані 2,5 км від села Розівка.

Історія 
 1930 — дата заснування.

Посилання 
 Погода в селі Калинівка 

Села Запорізької області